Il doppio del Paris Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Fleming e John McEnroe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jakob Hlasek e Claudio Mezzadri hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Scott Davis e David Pate.

Teste di serie
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinale)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (semifinale)
 Pat Cash /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Paris Open 1987